Петър Иванов Коджабашиев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Петър Коджабашиев е роден в неврокопското село Долно Броди, тогава в Османската империя в семейството на селския чорбаджия и кмет на селото Иван Коджабашиев. Наследява баща си като дългогодишен кмет на селото. След създаването на ВМОРО, оглавява революционния комитет в Долно Броди. По време на Илинденско-Преображенското въстание в 1903 година е осъден на 101 години затвор и затворен в Еди куле в Солун. След Междусъюзническата война в 1913 година, когато Долно Броди попада в Гърция, се установява със семейството си в останалия в България Неврокоп. Негов син е земеделският деец Атанас Коджабашиев.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Долно Броди